В РСФСР действовали следующие гражданские кодексы:
 Гражданский кодекс РСФСР 1922 года
 Гражданский кодекс РСФСР 1964 года

См. также 
 Гражданский кодекс Российской Федерации